Дранси:

 Дранси — коммуна во Франции, находящаяся в регионе Иль-де-Франс.
 Дранси — нацистский концентрационный лагерь и транзитный пункт для отправки в лагеря смерти.